999 — дебютный студийный альбом британской панк-рок-группы 999, выпущенный в марте 1978 года записывающей компанией United Artists Records. В него вошли синглы группы 1977 года «I'm Alive» («Quite Disappointing» на обороте) и «Nasty Nasty» («No Pity»). 25 марта 1978 года диск попал на 53 место UK Albums Chart , но выше не поднялся.

Список композиций 
Авторы всех песен, за исключением специально помеченных, — Nick Cash / Guy Days.

Сторона А 
 «Me and My Desire» — 3:48
 «Chicane Destination» — 2:43
 «Crazy» — 3:39
 «Your Number Is My Number» — 2:59
 «Hit Me» — 2:56
 «I’m Alive» (Cash/Days/Jon Watson) — 2:35

Сторона В 
 «Titanic (My Over) Reaction» — 3:34
 «Pick It Up» — 2:44
 «Emergency» — 2:53
 «No Pity» — 2:00
 «Direct Action Briefing» — 2:21
 «Nobody Knows» (Cash/Days/Pablo Labritain/Watson) — 3:14

2000 CD (бонус-треки) 
 «Quite Disappointing» — 2:11
 «Nasty Nasty» — 2:03
 «My Street Stinks» — 1:44

Участники записи 
 Nick Cash — гитара, вокал
 Guy Days — гитара, вокал
 Pablo Labritain — ударные
 Jon Watson — бас-гитара, вокал

Примечания 

Дебютные альбомы 1978 года
Альбомы United Artists Records
Альбомы панк-рока